De Salibandyliiga is de hoogste, professionele floorballafdeling van Finland. Er bestaat zowel een vrouwencompetitie als een mannencompetitie. De winnaar van de competitie mag zich landskampioen noemen. De competitie werd in 1984 opgericht maar heet pas sinds 1994 Salibandyliiga. De Salibandyliiga wordt georganiseerd door het bedrijf SSBL Salibandy Oy, dat door de Finse Floorball Federatie (SSBL) wordt beheerd.

Structuur seizoen
Een seizoen start met een normale competitie waarbij ieder team twee wedstrijden speelt tegen elk ander team, een uit- en thuiswedstrijd. De teams die aan het eind van de competitie in de top-8 staan zijn geplaatst voor de play-offs. Het laagst geplaatste team degradeert direct naar een lagere divisie. Het hoogst geplaatste team in de lagere divisie promoveert naar de Salibandyliiga.

De play-offs worden gespeeld in het voorjaar. In de play-offs wordt er gespeeld om het landskampioenschap. De play-offs bestaan uit een knock-outsysteem waarbij iedere ronde, op de wedstrijd om het brons na, wordt gespeeld over vijf wedstrijden. Het team dat het vaakst wint gaat door naar de volgende ronde. De winnaar van de finale is kampioen van Finland.

Clubs
De volgende clubs komen momenteel uit in de Salibandyliiga.

Mannen
 AC HaKi
 SC Classic
 FBT Pori
 FT Tracers
 Koovee
 Happee
 Josba
 Nokian Kristityt Palloilijat
 Loviisan Tor
 Oilers
 Seinäjoen Peliveljet
 Salibandyseura Viikingit
 Tapanilan Erä
 Turun Palloseura

Vrouwen
 Classic
 Oilers
 Happee
 KOO-VEE
 NST
 Porvoon Salibandyseura
 SB-PRO
 Salibandyseura Vantaa
 Tapanilan Erä
 Tikkurilan Tiikerit
 Turun Palloseura
 Tuupovaaran Urheilijat

Floorball
Sport in Finland